Neutral har flere betydninger:
 Neutralitet (diplomati) – i politisk forstand et land, som ikke vælger side/deltager i en konflikt mellem andre lande. 
 Neutral (geografi) – territorium som ikke tilhører nogen stat.
 Neutral (kemi) – En vandig blanding hvs pH er lig 7, dvs. indeholder ikke overskud af syre eller base. 
 Neutral (synsvinkel) – betragte en sag uden at tage stilling.
 Neutral (varemærke) – mærkenavnet på en række af husholdningsprodukter solgt i Danmark.
 Neutral (sprog) – i Norge vælger en del kommuner at stille sig neutrale i valget af officiel sprogform
 Neutralt element – et begreb inden for matematikken.

Se også 
Wikipedia:Skriv Wikipedia fra et neutralt synspunkt